

Astronomia 
 Abbot – cratere lunare

Geografia 
 Abbot – città della Contea di Piscataquis, Maine (Stati Uniti d'America)
 Monte Abbot – montagna dell'Australia
 Abbot, piattaforma glaciale antartica

Persone 
 Charles Greeley Abbot – astronomo e astrofisico inglese (1872-1973)
 Ezra Abbot – biblista statunitense (1819-1884)
 Francis Ellington Abbot – filosofo e teologo statunitense (1836-1903)
 George Abbot – arcivescovo anglicano inglese (1562-1633)
 John Abbott – entomologo americano (1751-1840)
 Maurice Abbot – mercante inglese (1565-1642)
 Robert Abbot – teologo anglicano inglese (1560-1618)

Pagine correlate 
 Abbott

Altri progetti